Cyneberht ist der Name folgender Personen:

 Cyneberht (Lindsey) († 732), Bischof von Lindsey
 Cyneberht (Winchester) († 801/803), Bischof von Winchester